Philkokles ist

der Name von:
 Philokles (Archon 392), attischer Archon 392/91
 Philokles (Archon 322), attischer Archon 322/21
 Philokles (Strategos), attischer Strategos im 5. Jahrhundert v. Chr.
 Philokles (athenischer Bürger), Angeklagter im harpalischen Prozess
 Philokles (Gesandter), Strategos und Gesandter Philipps V. von Makedonien
 Philokles (Freund des Libanios)
 Philokles (Tragiker), athenischer Tragiker im 5. Jahrhundert v. Chr.
 Philokles (Dichter), Dichter der neuen Komödie im 2. Jahrhundert
 Philokles (Maler), griechischer Maler im 7. Jahrhundert v. Chr.
 Philokles (Bildhauer), griechischer Bildhauer in Epidauros
 Philokles (Architekt I), griechischer Architekt im 5. Jahrhundert v. Chr.
 Philokles (Architekt II), griechischer Architekt im 2./1. Jahrhundert v. Chr.

weiteres:
 Philokles (Zeitschrift), Zeitschrift für Philosophie